Montaña de Taco puede referirse a los siguientes accidentes geográficos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España:

 La montaña de Taco (embalse), volcán obsoleto situado entre los límites de los municipios de Buenavista del Norte y Los Silos. En su cono volcánico se halla un cráter apagado que ha sido aprovechado por los lugareños, campesinos de fincas, como un embalse.
 La montaña de Taco (San Cristóbal de La Laguna), montaña situada en la entidad de población de Taco, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

Wikipedia:Desambiguación